Apol·lo, déu del Sol, de la bellesa, de la música i de la poesia en la mitologia grega i romana.
 Asteroide Apol·lo, qualsevol grup d'asteroides del qual el periheli és més prop del Sol que l'òrbita de la Terra.
 Apol·lo del Belvedere, escultura de marbre de l'antiguitat clàssica.
 Jocs d'Apol·lo (Ludi Apollinares) o Apollinaria, jocs instituïts a Roma a la Segona Guerra Púnica, el 212 aC.
 Himne d'Apol·lo, fragment musical que constitueix la peça musical notada més antiga conservada a Occident.
 Teatres: Teatre Apol·lo, diversos teatres duen aquest nom.
 Sala Apolo, sala de concerts i discoteca de Barcelona.
 Programa espacial Apol·lo de la NASA, i les astronaus associades, més conegudes pels seus noms en anglès, Apollo.
 Apol·lo (lepidòpter) (Parnassius apollo), lepidòpter ropalòcer de la família papilionidae